Мото Гран-при Каталонии было 6-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Эта гонка прошла с 12 по 14 июня 2009 года на автодроме Каталунья.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Ссылки 
 

Каталония